Wittlich steht für:

 Wittlich, Kreisstadt in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Wittlich-Land
 Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wittlich ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Wittlich, deutsche Journalistin und Drehbuchautorin
 Felix Wittlich (1905–1950), deutscher SS-Führer im Reichssicherheitshauptamt
 Illo von Rauch-Wittlich (* 1935), deutsche Malerin und Glaskünstlerin
 Josef Wittlich (1903–1982), deutscher Maler
 Michael Wittlich (1866–1933), estnischer Chemiker
 Werner Wittlich (* 1946), deutscher Politiker (CDU)